Alan Shepard
Sam Shepard
Vonda Shepard
Lucius Shepard
E. H. Shepard
Francis Parker Shepard

Desambiguação